Gaius Cilnius Maecenas, een Romeinse staatsman en kunstbeschermer, of daarvan afgeleid:
 Mecenas, term voor een kunstbeschermer